Марьяно-Коменсе () — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет 21 646 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 1560 чел./км². Занимает площадь 13,72 км². Почтовый индекс — 22066. Телефонный код — 031.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии